Porta Santo Stefano – monumento di Ancona
 Porta Santo Stefano – porta delle mura di Bologna
 Porta Santo Stefano – porta delle mura di Campi Bisenzio
 Porta Santo Stefano – porta delle mura di Pisa
 Porta Santo Stefano – porta delle mura di Reggio Emilia
 Porta di Santo Stefano – porta romana di Verona, non più esistente
 Porta di Santo Stefano, o dei Leoni – porta orientale di Gerusalemme